Peter Schlagenhauf, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère d'Andreas Schlagenhauf et l’oncle de Roman Schlagenhauf.

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 7 est retiré de l'équipe du EHC Kloten.

Carrière internationale 
Il représenta la Suisse au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1978-1979 || EHC Kloten || LNA
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1979-1980 || EHC Kloten || LNA
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1980-1981 || EHC Kloten || LNA
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1981-1982 || EHC Kloten || LNA
|| 38 || 32 || 15 || 47 || - || || || || ||  
|-
| 1982-1983 || EHC Kloten || LNA
|| - || 32 || 25 || 57 || - || || || || ||  
|-
| 1983-1984 || EHC Kloten || LNA
|| 37 || 25 || 13 || 38 || - || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || EHC Kloten || LNA
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || EHC Kloten || LNA
|| 34 || 22 || 14 || 36 || 16 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0  
|-
| 1986-1987 || EHC Kloten || LNA
|| 28 || 16 || 14 || 30 || 14 || 8 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 1987-1988 || EHC Kloten || LNA
|| 34 || 15 || 25 || 40 || 20 || 7 || 2 || 3 || 5 || 9
|-
| 1988-1989 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 29 || 28 || 57 || 39 || 6 || 4 || 3 || 7 || 12
|-
| 1989-1990 || EHC Kloten || LNA
|| 33 || 20 || 19 || 39 || 22 || 5 || 0 || 3 || 3 || 7
|-
| 1990-1991 || EHC Kloten || LNA
|| 33 || 19 || 22 || 41 || 18 || 8 || 5 || 3 || 8 || 6
|-
| 1991-1992 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 17 || 9 || 26 || 33 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1992-1993 || EHC Kloten || LNA
|| 35 || 23 || 15 || 38 || 35 || 11 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 1993-1994 || EHC Kloten || LNA
|| 31 || 8 || 4 || 12 || 30 || 12 || 6 || 4 || 10 || 2
|-
| 1994-1995 || Grasshopper || LNB
|| 36 || 21 || 21 || 43 || 18 || 12 || 7 || 3 || 10 || 0
|-
| 1995-1996 || |Grasshopper || LNB
|| 23 || 9 || 9 || 18 || 10 || 10 || 5 || 4 || 9 || 2
|-
| 1996-1997 || |Grasshopper || LNB
|| 42 || 7 || 11 || 18 || 4 || 10 || 1 || 2 || 3 || 22 

|375||258||203||461||227||65||27||27||54||47

Notes et références 

Naissance en mars 1960
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du GCK Lions
Attaquant de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988